Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2017 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roger Federer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

   
  Andy Murray (četrti krog)
  Novak Đoković (drugi krog)
  Milos Raonic  (četrtfinale)
  Stan Wawrinka (polfinale)
  Kei Nišikori (četrti krog)
  Gaël Monfils (četrti krog)
  Marin Čilić (drugi krog)  Dominic Thiem (četrti krog)  Rafael Nadal   (finale)  Tomáš Berdych (tretji krog)  David Goffin (četrtfinale)  Jo-Wilfried Tsonga (četrtfinale)  Roberto Bautista Agut (četrti krog)  Nick Kyrgios (drugi krog)  Grigor Dimitrov (polfinale)  Lucas Pouille (prvi krog)  Roger Federer (prvak)
  Richard Gasquet (tretji krog)  John Isner (drugi krog)  Ivo Karlović (tretji krog)  David Ferrer (tretji krog)  Pablo Cuevas (prvi krog)  Jack Sock (tretji krog)  Alexander Zverev (tretji krog)  Gilles Simon (tretji krog)  Albert Ramos-Viñolas (prvi krog)  Bernard Tomic (tretji krog)  Feliciano López (prvi krog)  Viktor Troicki (tretji krog)  Pablo Carreño Busta (tretji krog)  Sam Querrey (tretji krog)  Philipp Kohlschreiber (tretji krog)''

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2017